Jerzy Kochanowski (zm. 1633) – polski kasztelan
 Jerzy Kochanowski (ur. 1960) – polski historyk